De  FA Charity Shield 1994 was de 72e FA Charity Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

Deze werd gespeeld op 14 augustus 1994 door Manchester United, de landskampioen van het seizoen 1993/1994 van de Premier League én winnaar van de FA Cup, en Blackburn Rovers, de tweede in de eindstand van de competitie. De wedstrijd werd gespeeld op Wembley Stadium, waar 60.402 toeschouwers aanwezig waren.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 1993/94
 Finale FA Cup 1994
 Finale League Cup 1994

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Voetbal in 1994